Saane (rivier), een rivier in het kanton Fribourg (Zwitserland).
 Saane (district), een district in het kanton Fribourg (Zwitserland)

Zie ook
 Saanen (doorverwijspagina)
 Saâne (doorverwijspagina)